Владимир Шепель: Шепель, Владимир Николаевич (1947—2021) — казахстанский государственный и политический деятель.
 Шепель, Владимир Сергеевич (род. 1955) — советский футболист.